Синюха (Polemonium L.) — рід багаторічних, рідше — однорічних трав'янистих рослин родини синюхових

Річки:
 Синюха — річка в Україні на Придніпровській височині, ліва притока Південного Бугу
 Синюха — річка в Білорусі, Латвії та Росії
Села:
 Синюха — Кіровоградська область, Голованівський район, Вільшанська селищна громада (в минулому — Вільшанський район)
 Синюха — Кіровоградська область, Голованівський район, Новоархангельська селищна громада (в минулому — Новоархангельський район)